Толстунов — фамилия; имеет женскую форму .
 Толстунов, Игорь Александрович (род. 1957) — российский кинопродюсер, создатель и глава студии ПРОФИТ.

